El Baix Guadalentí és una comarca de la Regió de Múrcia.

Comarques de Múrcia